Beldi, une catégorie sociale particulière de la société tunisienne.
 Beldi, un genre musical de la région d'Errachidia (Tafilalet) au Maroc.

 Christian Beldi (né en 1958), un pianiste roumain.
 Meriem Beldi (né en 1973), une chanteuse algérienne.

Homonymie de patronyme